Юхт — юхта;
 Юхт — село у Красилівському районі Хмельницької області.

Див. також
 Юхта (значення)